Лебёдка (значения) — топоним в России:

Россия 
 Лебёдка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Лебёдка — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Лебёдка — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Марий Эл.

См. также 
 Лебёдка
 Лебедёк